New Berlin ("Nuova Berlino" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
New Berlin – villaggio della Contea di Sangamon, Illinois
New Berlin – città della Contea di Chenango, New York
New Berlin – borough della Contea di Union, Pennsylvania
New Berlin – città della Contea di Guadalupe, Texas
New Berlin – città della Contea di Waukesha, Wisconsin